NoNameCon — це дводенна конференція з практичної кібербезпеки, що створюється виключно силами професійної спільноти, та проходить у Києві.
Мета конференції NoNameCon — розширення та розвиток української спільноти спеціалістів з кібербезпеки, її інтеграцію в світову професійну спільноту та підвищення обороноздатності України в кіберпросторі.

Мова проведення заходу — англійська (основна), українська, частково російська.

Історія 
Перша конференція NoNameCon 2018 відбулась 17-18 травня 2018 р. у Києві, в галереї Лавра.
Ініціаторами NoNameCon виступили професіонали та ентузіасти спільноти кібербезпеки України, які, зокрема, працювали над UISGCON CTFs, OWASP Kyiv, OWASP Lviv, No Name Podcast тощо. Координатором конференції NoNameCon є Володимир Стиран. Він також є співзасновником та головним керівником компанії Berezha Security, лідером на OWASP Kyiv та редактором на No Name Podcast.

Конференція 
Конференція NoNameCon складається з лекційної та практичної частин. На конференції заплановано один потік лекцій та декілька потоків практичних занять. Потоки організовано таким чином, щоб учасникам не довелося обирати виступ чи практичне заняття для відвідування.

Практична частина конференції складається з трьох компонентів: CTF, hacking villages та практичні заняття. На практичні заняття мають змогу зареєструватися учасники NoNameCon з початком реєстрації на конференцію. На villages може потрапити будь-який учасник — це буде відкрита зона. На CTF competition потраплять тільки переможці відбіркових турів, що будуть проводитись онлайн.

Всі виступи після конференції будуть доступні у записі. Всі доповіді будуть забезпечені високоякісним синхронним перекладом англійською та українською мовами. Також, планується організувати пряму трансляцію доповідей в Інтернеті.
У програму конференції увійдуть тільки ті доповіді та практичні заняття, які мають практичне застосування.
Одночасно з конференцією заплановано проведення фіналу командного наступально-захисного змагання CTF (Capture the Flag). Поза основним часом відбудуться сесії з обміну досвідом, тематичні ігри, професійні дебати, вечірка та інші події.

Спонсори та партнери 

Платиновим партнером першої конференції NoNameCon стала компанія Cisco Україна.
Срібними партнерами виступили компанії Pentest.com.ua, Berezha Security, Symantec за підтримки авторизованого дистриб'ютора Oberig it.
Бронзові партнери — Check Point Software Technologies, UnderDefense, RMRF Technology, NETWAWE, Приватбанк.
Партнери конференції NoNameCon 2018: Адміністрація Президента України, Infosec Conferences, OWASP Kyiv Chapter.

Цікаві факти 
 Організація конференції здійснюється на кошти, отримані від продажу квитків та партнерських внесків.
 Для організації та проведення конференції запрошуються волонтери. За допомогу в організації конференції волонтери отримують безкоштовний квиток на конференцію.
 Сама подія не ставить за мету отримання прибутку — всі надлишкові кошти будуть витрачені на благодійність.
 1 квітня 2021 р. організатори події повідомили, що у 2021 році проведення конференції скасовано, й пояснили, що їхнє рішення пов'язано зі світовими тенденціями покращення ситуації з кібербезпекою та сприйняття чиновниками значущості цієї галузі як перебільшеної на тлі можливого росту безробіття серед професіоналів з кібербезпеки до рівня 3,5 млн у 2021 р. Звісно, це оголошення виявилося жартом. Конференція NoNameCon 2021 відбулася восени 2021 р. у віртуальному форматі.

Примітки 

Наукові конференції
Конференції
Щорічні заходи в Україні
Інформаційна безпека